

Жуламансай — селище, Адамовський район, Оренбурзька область
 Жуламансай — станційне селище, Адамовський район, Оренбурзька область